фрайхерр Арнольд фон Бигелебен (; 16 апреля 1883 — 11 октября 1940) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта, командующий 6-й пехотной дивизией во время Второй мировой войны. Кавалер Рыцарского креста Железного креста, высшего ордена нацистской Германии. Бигелебен умер от инфаркта в октябре 1940 года.

Награды 
 Железный крест 2-го класса (14 сентября 1914) (Королевство Пруссия)
 Железный крест 1-го класса (3 марта 1916)
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами (24 ноября 1917) (Королевство Пруссия)
 Медаль «За храбрость» (Великое герцогство Гессен)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Орден «Святой Александр» большой офицерский крест (15 сентября 1936)
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» с 4-го по 1-й класс (2 октября 1936)
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (6 октября 1939)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (30 октября 1939)
 Медаль «За сооружение Атлантического вала» (11 марта 1940)
 Рыцарский крест Железного креста (5 августа 1940)

Литература

Ссылки 
 Бигелебен на сайте «WW2 Awards»
 Бигелебен на сайте «Ritterkreuztraeger 1939—1945»

Генерал-лейтенанты (вермахт)
Умершие от инфаркта миокарда
Бароны Германии